District du Sud peut désigner :
 le District du Sud, un district du Botswana
 le District du Sud fut l'ancien nom du district de Dr Kenneth Kaunda, un district municipal d'Afrique du Sud